Franciaország
Montcabrier, település Lot megyében
Montcabrier, település Tarn megyében